Al-Hamma – miejscowość w Algierii w prowincji Chanszala
 Al-Hamma – miejscowość w Tunezji w gubernatorstwie Kabis
 Al-Hamma al-Dżarid – miejscowość w Tunezji w gubernatorstwie Tauzar